Сага о Сверрире — одна из исландских «королевских саг». Её действие происходит в 1177—1202 гг., и сага является главным источником по этому периоду истории Норвегии. Сага была закончена вскоре после смерти Сверрира, так как Снорри Стурлусон ко времени работы над «Кругом земным» уже был знаком с её текстом и довёл изложение до того момента, с которого начинается «Сага о Сверрире». Таким образом, автор был современником событий.

Композиция 
Согласно прологу, первую часть саги записал Карл Йонссон, аббат из исландского монастыря Тингейрар, «а сам Сверрир конунг говорил ему, что писать». Видимо, Сверрир выступил и как заказчик, и как основной источник информации. Эту часть саги, рассказывающую о борьбе Сверрира с Магнусом Эрлингссоном, автор пролога называет «Страшилище» (исл. Grýla), так как в это время росла сила Сверрира, пугая его врагов. Вероятно, такое название появилось в среде политических противников Сверрира.
Вопрос о границе между Grýla и остальным текстом является дискуссионным. Согласно разным точкам зрения изложение Карла Йонссона заканчивается на описании гибели либо Магнуса Эрлингссона (1184 год), либо Йона Кукольщика, либо отца Магнуса Эрлинга Кривого (1179 год). Оставшаяся часть текста записывалась со слов других современников и участников событий, и «некоторые из этих событий были записаны сразу после того, как они произошли».

Проблема авторства 
Карл Йонссон был в Норвегии в 1185—1188 гг. Видимо, в этот период и была записана Grýla. Из пролога к саге следует, что остальная часть текста была записана другими людьми. Некоторые исследователи видят возможного автора этих глав в Стюрмире Мудром на основании сообщения в другой редакции пролога к саге, помещённой в «Книге с Плоского острова»: «после той книги писал священник Стюрмир Мудрый, и эту сагу о Сверрире написал потом после той книги священник Магнус сын Торхалля» Другие исследователи обращают внимание на стилистическую однородность текста саги и предполагают, что вся она была записана одним человеком, то есть Карл Йонссон закончил её по возвращении в Исландию.

Перевод на русский язык 
М. И. Стеблин-Каменский начал работу над переводом Саги о Сверрире, но успел перевести только 136 глав из 182. Остальные главы были переведены А. Я. Гуревичем, а стихи — О. А. Смирницкой. Первое полное издание саги на русском языке вышло в 1988 году в серии «Литературные памятники».

Литература 
 Гуревич А. Я. Сверрир в саге и в истории. // Сага о Сверрире. — , 1988. — С. 187—225.
 Смирницкая О. А. Исландские саги в работах М. И. Стеблин-Каменского и «Сага о Сверрире». // Сага о Сверрире. — , 1988. — С. 226—244.
 Rudolf Simek, Hermann Pálsson. Lexikon Der Altnordischen Literatur. — Kröner, Stuttgart 2., überarbeitete Auflage 2007.
 Jan de Vries. Altnordische Literaturgeschichte. 3., unveränd. Aufl. in einem Bd. mit einem Vorw. von Stefanie Würth, de Gruyter, Berlin/New York 1999.

Примечания 

Исландские саги
Королевские саги